Arisztotelész logikája, Arisztotelész logikai felfedezéseinek, elméleteinek összessége
 Tradicionális logika, skolasztikus filozófiai hagyományokból kialakuló formális logikai rendszer
 Peripatetikus logika, amit Arisztotelész tanítványai alakítottak ki mesterük nyomán